Gentingia kan syfta på:

 Gentingia (djur) – ett släkte fjärilar
 Gentingia (växter) – ett släkte växter